Edward Foley (1961. március 20. –) ír nemzetközi labdarúgó-partbíró.  Egyéb foglalkozása: szállodai dolgozó.

Pályafutása

Nemzetközi partbíráskodás 
Az Ír labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottsága (JB) 1995-ben terjesztette fel nemzetközi partbírónak, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) partbíróinak keretébe. Több válogatott és nemzetközi klubmérkőzésen szolgálta a labdarúgást partbíróként. Az aktív nemzetközi partbírói szolgálattól 2008-ban – szokatlanul, a FIFA 45 éves korhatárán túl – vonult vissza.

Világbajnokság 
A világbajnoki döntőhöz vezető úton Franciaországba a XVI., az 1998-as labdarúgó-világbajnokságra a FIFA JB bíróként alkalmazta. Ezen a tornán az önállóan meghívott partbírók még nem kapcsolódtak közvetlenül hazájuk- vagy a kijelölt játékvezetőhöz. Partbírói mérkőzéseinek száma világbajnokságon: 3.

Európa-bajnokság 
Az európai-labdarúgó torna döntőjéhez vezető úton Belgiumba és Hollandiába a XI., a 2000-es labdarúgó-Európa-bajnokságra az UEFA JB játékvezetőként foglalkoztatta.

Források 

Ír labdarúgó-játékvezetők
1961-ben született személyek
Élő személyek